Erysiphaceae är en familj av svampar. Erysiphaceae ingår i ordningen mjöldagg, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Mjöldagg
Erysiphaceae